Дивизион 1 1995/1996 () — 32-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1995/96 на сайте rsssf.com 

1995/1996
Алжир
Алжир
1995 год в Алжире
Спорт в Алжире в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996